Der Opel Zafira ist ein Kompaktvan von Opel. Er wurde im Frühjahr 1999 als kleinerer Nachfolger des Opel Sintra, auf Basis des Opel Astra, vorgestellt. In Großbritannien wurde der Zafira bis Juni 2018 unter der Marke Vauxhall, in Australien bis 2005 von Holden verkauft. Die ersten beiden Generationen wurden in Lateinamerika als Chevrolet Zafira angeboten.

Zafira A (1999–2005) 

Die erste Baureihe des Opel Zafira wurde im April 1999 eingeführt.

Mit ihr wurde das damals neuartige und im Opel-Auftrag von Porsche in Weissach entwickelte Sitzkonzept Flex7 mit Platz für bis zu sieben Personen eingeführt, bei dem sich die beiden hinteren Sitze (in der dritten Sitzreihe) jeweils einzeln vollständig im Wagenboden versenken lassen und die mittlere (dreisitzige) Sitzreihe zusammenklappen und nach vorne schieben lässt. Dies ermöglicht eine hohe Variabilität, wobei ein Umbau von der vollen siebensitzigen Bestuhlung zu einer bis zu 1,80 m langen und bis zu 1,11 m breiten ebenen Ladefläche möglich ist, ohne die Sitze – wie bei den damaligen Konkurrenzmodellen üblich – ausbauen zu müssen.

Der Zafira galt infolge seines Markterfolges insbesondere als Retter des alten Opel-Standortes Bochum, denn ohne den Zafira wären große Teile der Bochumer Produktion bereits Anfang der 2000er Jahre stillgelegt worden.

Im Herbst 2001 präsentierte Opel mit dem Zafira CNG den ersten reinen Erdgas-PKW und begann den Verkauf ab Frühjahr 2002.

Der Zafira wurde auch als sportliche Modellvariante OPC („Opel Performance Center“) mit einem 2,0-Liter-Turbo-Vierzylinder angeboten. Dieser leistete 141 kW (192 PS) bzw. ab Herbst 2002 147 kW (200 PS) und verfügte über ein Drehmoment von 250 Nm. Zum Vergleich: Der hubraumgleiche 2.0 DTI (Diesel Turbo Direct Injection) erreichte ein Drehmoment von 230 Nm.

Modellpflege 
Im Februar 2003 wurden im Rahmen der Modellpflege die Optik und Teile der Ausstattung modifiziert. So erhielt der Kühlergrill eine breite verchromte Mittelstrebe und die hinteren Leuchten eine rot-weiße Abdeckung, die Türgriffe sowie die Zierleisten rundherum wurden ab jetzt in Wagenfarbe lackiert und die Gummiumrandung der Heckscheibe entfiel.

Die Sitzbank der zweiten Sitzreihe war seitdem im Verhältnis 40:20:40 geteilt umlegbar und verfügte über serienmäßige Isofix-Kindersitzhalterungen an den äußeren Sitzplätzen, sowie drei vollwertige Sicherheitsgurte (zuvor war der mittlere Sitzplatz nur mit einem Beckengurt ausgestattet). Außerdem lässt sich die Sitzbank seitdem um eine weitere Stufe nach hinten neigen, wodurch auch Anpassungen an der Gepäckraumabdeckung und dem Trennnetz vonnöten waren.

Am 25. Mai 2005 lief die Produktion der ersten Zafira-Generation in Bochum aus.

Technische Daten 

 Alle Dieselmotoren hatten eine Steuerkette

Im Ausland 
In einigen Ländern Südamerikas und Asiens wurde der Zafira A als Chevrolet Zafira vertrieben.

Von 2001 bis 2005 wurde der Zafira A in Japan als Subaru Traviq verkauft. 2001 wurde außerdem ein Prototyp des Traviq mit Allradantrieb vorgestellt, der aber nicht in Serie ging. In Südostasien ist das Modell als Chevrolet Nabira bekannt und dort bis in das Jahr 2007 hinein erhältlich gewesen.Das Versuchsfahrzeug GM HydroGen3 basiert auf dem Opel Zafira A und wurde in der Zeit von 2001 bis 2006 hergestellt. Dabei handelt es sich um ein mit Brennstoffzellen und Elektromotoren ausgestattetes Fahrzeug mit Wasserstoffantrieb.

Zafira B (2005–2014) 

Am 9. Juli 2005 wurde die zweite Generation des Zafira (Zafira B) eingeführt, die zwar weiterhin wie das Vorgängermodell und die Modelle Astra G und Astra H auf der Delta-Plattform von General Motors basiert, technisch aber umfassend modernisiert wurde. Während das Flex7-Sitzsystem nahezu unverändert vom Vorgängermodell übernommen wurde, erfolgten bei der Bedienergonomie, der Elektronik (Umstellung auf CAN-Bus) und der Motorenpalette tiefgreifende Änderungen. So wurden sämtliche Dieselmotoren durch modernere Triebwerke ersetzt und die Ottomotoren technisch modernisiert.

Die 1.9-CDTI-Motoren wurden gemeinsam von GM Powertrain und Fiat entwickelt und werden auch in vielen anderen Modellen der Marken Opel, Fiat, Alfa Romeo, Saab sowie im Cadillac BLS eingesetzt. Nach Beendigung des Joint Ventures teilen sich General Motors und Fiat die geistigen Rechte an diesem Motor; gefertigt wurde er aufgrund langfristiger Lieferverträge weiterhin bei Fiat.

Auch die zweite Generation des Zafira wurde bis Sommer 2010 in einer leistungsgesteigerten OPC-Variante mit nunmehr 177 kW (240 PS) angeboten, die mit einer Höchstgeschwindigkeit von 231 km/h als schnellster Kompaktvan der Welt galt (Stand: März 2010).
Im September 2005 wurde auf der IAA in Frankfurt am Main der erdgasbetriebene Zafira 1.6 CNG vorgestellt, der ab Anfang November 2005 bestellt werden konnte. Ab Frühjahr 2009 wurde dieser Motor durch den auf der internationalen italienischen Automobilausstellung Motor Show di Bologna am 5. Dezember 2008 vorgestellten und deutlich leistungsfähigeren 1.6 CNG Turbo ersetzt.

In Chile und Mexiko wurde die zweite Generation des Zafira als Chevrolet Zafira angeboten.

Modellpflege 
Auf der Bologna Motor Show im Dezember 2007 wurde die überarbeitete Version des Zafira erstmals vorgestellt. Ab Februar 2008 wurde sie von den Händlern angeboten.

Änderungen gab es sowohl beim Exterieur als auch beim Interieur:

An der Frontpartie wurde der Kühlergrill mit verchromten Lamellen versehen und der Stoßfänger umgestaltet. Die Scheinwerfergehäuse wurden in einigen Ausstattungslinien seither chromfarben gehalten (außer bei Scheinwerfern mit Xenon-Technik) und die Heckleuchten im Design ebenfalls überarbeitet. Bei Fahrzeugen mit Dachreling wurden beim Haltesystem für Gepäckträger die „Haltebacken“ durch „Haltelöcher“ ersetzt, sodass die Trägersysteme bei Modellen vor 2008 nicht mehr kompatibel sind. Neue Farben für die Mittelkonsole und Dekorleisten sollen den Innenraum aufwerten.

Mit der Überarbeitung entfielen der 1.6-Twinport-Motor (Z16XEP) mit 77 kW (105 PS) und der 1.9-CDTI-Motor (Z19DTL) mit 74 kW (100 PS) und wurden durch leistungsstärkere Versionen (Z16XER und A17DTJ) ersetzt, die zudem verbrauchs- und umweltfreundlicher sind. Ebenfalls eingeführt wurden die nochmals sparsameren ecoflex-Motoren.

Nach dem Erscheinen des Nachfolgers wurde das Modell bis Ende 2014 unter dem Namen Zafira Family (in Österreich Zafira Classic) weiter produziert. Der Zafira Family wurde mit zwei Ottomotoren angeboten: einem 1,6-Liter-Motor mit 85 kW (später ersetzt durch einen mit 1,8 Litern und 88 kW) sowie einem 1,8-Liter-Motor mit 103 kW. Des Weiteren wurden zwei 1,7 Liter-Dieselmotoren mit 81 kW und 92 kW sowie ein 1,6 Liter-Turbo-Erdgasmotor mit 110 kW angeboten.

Technische Daten 

 CNG (Compressed Natural Gas = Erdgas)
 LPG (Liquefied Petroleum Gas)
 Seit Anfang 2007 wird das Modell in Zusammenarbeit mit Irmscher und zertifizierten Opel-Händlern mit einer Opel Autogas-Ausstattung angeboten.
 Alle Dieselmodelle sind serienmäßig mit einem wartungsfreien Dieselrußpartikelfilter (DPF) ausgerüstet.
 Der CDTI-Schriftzug des 1,7- (92 kW) und 1,9- (110 kW) CDTI-Dieselmotors unterscheiden sich von den anderen Dieselmotoren durch zwei rot gefärbte „TI“-Buchstaben.

Zulassungszahlen 
Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes wurden von Januar bis Dezember 2007 in Deutschland 34.981 Opel Zafira neu zugelassen. Nur die Mercedes B-Klasse mit 51.484 Einheiten sowie der Opel Meriva mit 37.828 und der VW Touran mit 73.081 Exemplaren haben höhere Zulassungszahlen im Marktsegment der Vans. 2010 gab es in Deutschland 20.750 Neuzulassungen.

Mit Schließung des Opel-Werkes in Bochum am 5. Dezember 2014 lief auch der letzte Zafira B vom Band.

Zafira C (Zafira Tourer) (2011–2019) 

Die dritte Generation des Opel Zafira wurde auf der IAA 2011 in Frankfurt vorgestellt, die Markteinführung erfolgte am 14. Januar 2012. Bis zum Facelift im Sommer 2016 offiziell noch als „Zafira Tourer“ bezeichnet, entfällt der Namenszusatz Tourer mit der Überarbeitung.

Auf der Chengdu Auto Show im August 2017 debütierte der auf dem Zafira C basierende Buick GL6. Dieser wird in China von SAIC General Motors gebaut und seit Oktober 2017 unterhalb des Buick GL8 verkauft. Den Antrieb übernimmt ein 1,3-Liter-Vierzylinder-Ottomotor (120 kW/163 PS).

Für die Entwicklung des Modells war das italienische Design- und Karosseriebauunternehmen Vercarmodel Saro verantwortlich.

Auch für den Zafira Tourer wird das Flex7-Sitzsystem angeboten, das nochmals überarbeitet wurde. Im Gegensatz zu den ersten beiden Generationen, bei denen das Flex7-Sitzsystem noch zur Basisausstattung gehörte, wird der Zafira Tourer in den einfacheren Ausstattungsvarianten serienmäßig nur noch als Fünfsitzer ausgeliefert.

Neu ist neben zahlreichen aufpreispflichtigen Assistenzsystemen, wie Toter-Winkel-Warner, Verkehrszeichenerkennung, adaptivem Geschwindigkeitsregler (hält den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug bei), Spurassistent und Parkassistent, unter anderem auch eine (optionale) Panoramawindschutzscheibe, wie sie bereits beim Opel Astra H GTC (Option) und beim Citroën C4 Picasso angeboten wurde bzw. wird.

Produktion 
Von 2011 bis Dezember 2014 wurde der Zafira Tourer bei Opel in Bochum angefertigt. Aufgrund der Werksschließung in Bochum wurde die Produktion in das Opel-Stammwerk Rüsselsheim verlegt, in dem der Zafira Tourer bis zur Einstellung auch gefertigt wurde.

Die Produktion des Zafira Tourer wurde im Juli 2019 eingestellt. Er wurde durch den größeren Van Zafira Life ersetzt. Einstellungsgrund ist, dass Opel (und Vauxhall) 2017 von PSA übernommen wurde und seine Produkte von GM- auf PSA-Plattformen umstellen musste.

Abgasskandal 

Im Zuge des seit September 2015 andauernden Abgasskandals der Automobilindustrie hatten Untersuchungen des Spiegel, der Deutschen Umwelthilfe sowie des ARD-Magazins Monitor im Mai 2016 ergeben, dass im aktuellen Modell Zafira mit Dieselmotor möglicherweise illegale Abschalteinrichtungen verbaut sind, die die Abgasnachbehandlung im Straßenbetrieb reduziert bzw. ganz abschaltet. Opel räumte ein, dass die Abgasreinigung des betreffenden Modells nur in einem engen Temperaturfenster „im Bereich von 20 bis 30 Grad vollumfänglich“ funktioniere, wies jedoch den Einbau einer Abschalteinrichtung zurück. Die Untersuchungen konnten nachweisen, dass zusätzlich zum von Opel angegebenen Temperaturfenster weitere Einschränkungen, wie eine Drehzahl über 2400/min, eine Fahrgeschwindigkeit von über 140 km/h oder ein Umgebungsluftdruck von weniger als 915 Hektopascal, der ab einer Höhe von 850 Metern auftritt, zu einer Reduzierung der Abgasnachbehandlung führten. Für die Typgenehmigung des Nachfolgemodells verlangte das Bundesverkehrsministerium, dass Opel die Abschalteinrichtungen aus der Motorsteuerung entfernt, was Opel zusicherte. Erste Nachtests der Deutschen Umwelthilfe mit einem von Opel bereitgestellten Fahrzeug mit neuer Motorsteuerung ergaben eine Verbesserung des Abgasausstoßes, der von Faktor 5,2 auf 1,2 über dem Grenzwert reduziert werden konnte, diesen jedoch immer noch überschreitet. Aus Sicht des Ministeriums sollen auch die bereits verkauften Modelle einer Nachbesserung unterzogen werden.

Motoren 
Diejenigen Autovarianten, die Motoren mit der Bezeichnung EcoFLEX (mit Ausnahme des autogasbetriebenen 1.4 LPG ecoFLEX-Motors und des erdgasbetriebenen 1.6 CNG ecoFLEX-Motors) haben, verfügen über ein Start-Stopp-System. Sie haben einen Kühlergrill mit aktiv gesteuerten Lufteinlassklappen, Leichtlaufreifen und verwenden eine optimierte Getriebeübersetzung und Bremsenergierückgewinnung, wodurch der Verbrauch und die Schadstoffemissionen gesenkt werden sollen. Außer der Variante mit der Basismotorisierung (1.8), die nur mit einem 5-Gang-Schaltgetriebe, den 2.0 CDTI-Motor (96 kW/130 PS) und 1.6 SIDI Turbo-Motor (125 kW/170 PS), welche ausschließlich mit einem Sechs-Stufen-Wandlerautomatik-Getriebe erhältlich sind, sind alle Varianten mit anderen Motoren serienmäßig mit 6-Gang-Getrieben ausgestattet. Für den 1.4 Turbo-Motor (103 kW/140 PS) und den 2.0 CDTI-Motor (125 kW/170 PS) steht wahlweise ein Wandlerautomatik-Getriebe mit sechs Schaltstufen zur Verfügung.

Ottomotoren

Dieselmotoren

Zafira D (Zafira Life) (seit 2019) 

Der Opel Zafira Life ist ein im Januar 2019 vorgestellter Van. Das Modell ist baugleich mit dem Peugeot Traveller, dem Citroën Spacetourer und dem Toyota ProAce Verso. Das Modell löste den Zafira nach 20 Jahren im Juli 2019 ab.

Zulassungszahlen 
Zwischen 1999 und 2019 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 652.536 Einheiten des Kompaktvans Zafira neu zugelassen worden. Mit 56.331 Einheiten war 2000 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Zulassungszahlen in Deutschland

Weblinks 

 Opel Fahrzeug-Chronik Band 3, Podszun Verlag (2013), Zafira A (S. 43/44)
 Offizielle Webseite des Opel Zafira
  ADAM OPEL AG, 19. Dezember 2014, abgerufen am 1. Februar 2015 (PDF).

Einzelnachweise 

Van
Kombi